Yorktown-klass kan avse:

 Yorktown-klass (kanonbåt) – en fartygsklass bestående av tre kanonbåtar i USA:s flotta under sena 1800- och tidiga 1900-talet
 Yorktown-klass (hangarfartyg) – en fartygsklass bestående av tre hangarfartyg aktiva före och under andra världskriget